Mouelle, aussi écrit Mouellé, peut désigner plusieurs articles de Wikipédia.

Patronyme 

 Ebénézer Njoh-Mouellé (1938-), philosophe et homme politique camerounais;
 Narcisse Mouelle Kombi (1962-), homme politique camerounais;
 Alexis Dipanda Mouelle (1942-), magistrat camerounais.

Patronyme camerounais